PPAP se može odnositi na:

 Fenilpropilaminopentan, psihostimulansni lek
 Proces odobravanja proizvodnih delova (), proces snabdevanja auto delova